ARD fait notamment référence à :

Sigle 
 ARD, un collectif de chaînes de télévision allemandes ;
 ARD, Agro Industrie Recherches et Développements ;
  ;
 Atmospheric Reentry Demonstrator, un démonstrateur de rentrée atmosphérique ;
 Apple Remote Desktop, un logiciel d'administration à distance des ordinateurs sous Mac OS ;
 Alliance républicaine démocratique, un parti politique de centre droit sous la Troisième République française ;
 Agence régionale de développement économique.

Voir aussi 
 L'Àrd Bheinn, montagne de l'île d'Arran, en Écosse ;
 Concours international de musique de l'ARD, concours international de musique classique.